LORA (pocisk)
 Level of Repair Analysis
 LoRa – Long Range
 Lora